Breitfeldgraben ist ein Gewässername in Baden-Württemberg:

 Breitfeldgraben (Aalenbach), rechter Zufluss des Aalenbachs (zur Bühler) zwischen Kleinaltdorf und Talheim, beide zur Stadt Vellberg, Landkreis Schwäbisch Hall
 Breitfeldgraben (Amorsbach), rechter Zufluss des Oberlaufs Ochsengraben des Amorsbachs bei Külsheim, Main-Tauber-Kreis
 Breitfeldgraben (Gerbach), linker Zufluss des Gerbachs (zur Rotach, zur Wörnitz) im Gerweiher beim Gerhof, Gemeinde Ellenberg, Ostalbkreis